Salditt ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Salditt (* 1939), deutscher Rechtsanwalt
 Tim Salditt (* 1965), deutscher Physiker